Ulises Alejandro Dávila Plascencia, mais conhecido como Ulises Dávila (Guadalajara, 13 de abril de 1991) é um futebolista Mexicano que atua como meio-campo. Atualmente defende o Tenerife da Espanha emprestado pelo Chelsea.

Futebolistas do México
Naturais de Guadalajara (México)
Futebolistas do Club Deportivo Guadalajara
Futebolistas do Chelsea F.C.
Futebolistas do Vitesse Arnhem
Futebolistas do Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Futebolistas do Córdoba Club de Fútbol
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Jogadores da Copa América de 2011